Bartken ist ein deutscher Ortsname:
 Bartken, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1945: Bartki (Lelkowo), Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bartken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Bartki (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bartken, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1950: Semelnoje (Земельное), untergegangenes Dorf im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Bardtken